Тюпіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північний схід від Парижа, 95 км на схід від Ам'єна, 45 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 373,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тюпіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюпіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюпіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюпіньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена